Assemblea federale della Russia
 Assemblea federale della Svizzera
 Bundesversammlung dell'Austria
 Bundesversammlung della Germania

Altri progetti